Zwiebelsauce steht für:
 Sauce Lyonnaise aus gerösteten Zwiebeln
 Sauce Soubise aus Zwiebelmus